Э́дисон Висе́нте Ме́ндес Ме́ндес (; ) — эквадорский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Эквадора.

Биография 
Воспитанник клуба «Депортиво Кито». Дебютировал за основную команду в 1997 году и сразу стал ключевым игроком команды. Впрочем, до 2001 года периодически выступал за молодёжный состав клуба.

С 2000 года выступал за сборную Эквадора. Именно гол Мендеса принёс первую в истории страны победу в финальных стадиях чемпионата мира над Хорватей в 2002 году. После этого ряд английских клубов хотели заполучить игрока к себе (среди них были «Астон Вилла» и «Эвертон»), однако Эдисон предпочёл перейти в «Эль Насьональ».

В 2004 году играл в чемпионате Мексики, после чего вернулся в Кито — на сей раз в более престижный клуб ЛДУ. В 2005 году стал чемпионом Эквадора, выиграв Апертуру.

Мендеса хотел приобрести немецкий «Ганновер 96». Но в итоге эквадорца всё же сумел переманить голландский ПСВ. В сезоне 2006/07 он выступал за эйндховенцев на правах аренды, а следующие два сезона уже полностью принадлежал ПСВ.

В марте 2007 года единственный гол Мендеса в ворота лондонского «Арсенала» позволил ПСВ выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Это был первый гол эквадорца в истории главного клубного турнира Европы. По итогам 2007 года Мендес вошёл в число 50 кандидатов на получение Золотого мяча лучшему игроку Европы.

В конце 2007 года появились слухи о желании игрока вернуться на родину. В середине 2009 года Мендес объявил о том, что возвращается в ЛДУ по личным мотивам. Вскоре Эдисон помог ЛДУ выйти в финал Южноамериканского кубка.

Гол хорватам в 2002 году возвёл Мендеса в ранг суперзвезды эквадорского футбола. В отборочном цикле к ЧМ-2006 5 голов Мендеса позволили Эквадору во второй раз подряд пройти квалификацию. В финальной стадии германского чемпионата Мендес также стал одним из главных героев — хотя он сам не забил на турнире, он отметился двумя результативными передачами, а Эквадор вышел в 1/8 финала.

В феврале 2008 года Мендес объявил о завершении карьеры в сборной, что стало полной неожиданностью в Эквадоре и Южной Америке. Однако в мае, после урегулирования разногласий с тренером национальной команды Сиксто Висуэте при участии президента Федерации Футбола Эквадора Луиса Чирибоги, Мендес объявил о возвращении в стан «трёхцветных».

В 2010 году перешёл в бразильский клуб «Атлетико Минейро». Дебютировал за новую команду 27 августа в игре против «Сантоса».

В 2011 году выступал за «Эмелек». Вернулся в ЛДУ Кито в 2012 году.

11 декабря 2013 года Мендес подписал контракт с колумбийским «Санта-Фе».

Мендес был известен своими точными пасами и дальними ударами. Как правило, он выполнял штрафные и подавал угловые и в сборной, и в своём клубе. Будучи правоногим игроком, одинаково хорошо мог сыграть как на левом фланге атаки, так и на правом. Эффективно действовал и в центре полузащиты.

Статистика

Титулы и достижения 
 Чемпион Эквадора: Ап. 2005
 Чемпион Нидерландов (2): 2006/07, 2007/08
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль в официальной энциклопедии «Атлетико Минейро»
 Профиль на сайте Федерации футбола Эквадора
 Интервью с игроком

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК «Ирапуато»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Футбольные тренеры Эквадора
Тренеры ФК «Эль Насьональ»